Gustave Courbet – francuski malarz
 Amédée Courbet – francuski admirał
 nazwa noszona przez francuskie okręty, m.in.
 „Courbet” – pancernik z I wojny św.
 „Courbet” – fregata rakietowa